Roberto Córdova (rechtsgeleerde) (1899-1967), Mexicaans rechtsgeleerde, hoogleraar, diplomaat en rechter
Roberto Suazo Córdova (1927), Hondurees president
Roberto Córdova (politicus) (1965), Chileens burgemeester van en raadslid in Pichilemu